Willibrordbasilika steht für
 Willibrordbasilika (Echternach), Luxemburg
 Willibrordbasilika (Hulst), Niederlande